Il doppio del torneo di tennis Madeira Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nick Brown e Andrew Castle che hanno battuto in finale Warren Green e Stephen Shaw 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Svensson /  Lars-Anders Wahlgren (semifinali)
 Jaroslav Bulant /  David Felgate (quarti di finale)

 Warren Green /  Stephen Shaw (finale)
 Nick Brown /  Andrew Castle (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madeira Challenger 1989